Djakonovo (Archangelsk) - dorp in de Russische oblast Archangelsk
 Djakonovo (Ivanovo) - dorp in de Russische oblast Ivanovo
 Djakonovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Djakonovo (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov
 Djakonovo (Rjazan) - dorp in de Russische oblast Rjazan
 Djakonovo (Toela) - dorp in de Russische oblast Toela